Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Grant Silcock che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Michaël Llodra 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Sander Groen /  Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Ota Fukárek /  Jurij Ščukin (primo turno)

 Jordan Kerr /  Grant Silcock (Campioni)
 Emilio Benfele Álvarez /  Michaël Llodra (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2001